Die Choanata sind ein Taxon, in dem die ausgestorbenen Osteolepiformes, die Lungenfische (Dipnoi) und die Landwirbeltiere (Tetrapoda) zusammengefasst werden. Als gemeinsames Merkmal haben sie eine Verbindung vom Nasen- in den Rachenraum, die Choane. Da aber die Dipnoer wahrscheinlich mit den Porolepiformes näher verwandt sind, sind die Choanata offenbar paraphyletisch. Dies bedeutete, dass die Dipnoer-Choanen konvergent entstanden wären. Zudem ist der Ursprung der Choane noch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Es könnte sich um die hintere, in den Mund gewanderte äußere Nasenöffnung (Narine) handeln oder um neu entstandene, zusätzliche Öffnungen im Munddach. Für beide Varianten gibt es Parallelen bei den Teleostei (siehe Fischnase).  

 * inklusive Landwirbeltiere

Literatur 
 Peter Ax: Das System der Metazoa II. Ein Lehrbuch der phylogenetischen Systematik. Mainz/Heidelberg 2001, ISBN 3-8274-1179-3

Fleischflosser